Slutspelet i Uefa Champions League 2013/2014 äger rum från den 18 februari till 24 maj 2014. Omgången avgörs mellan 16 lag som spelar mot varandra i ett cupspelsformat där lagen paras ihop två och två i en match där vinnaren går vidare till nästa omgångs matcher medan förloraren är utslagen ur turneringen.

Lottning 
Samtliga lottningar äger rum i Uefas huvudkvarter i Nyon, Schweiz.

Resultat

Åttondelsfinaler
Lottningen till åttondelsfinalerna ägde rum den 16 december 2013.Det första mötet mellan lagen spelas den 18, 19, 25 och 26 februari, och det andra mötet mellan lagen spelas den 11, 12, 18 och 19 mars.

Manchester City mot Barcelona
Barcelona från Spanien avancerade till kvartsfinalerna efter att ha besegrat Manchester City från England med ett ackumulerat slutresultat på 4–1. Barcelona vann bägge matcherna; 2–0 på bortaplan och 2–1 på hemmaplan. Matcherna sågs av totalt 131 990 åskådare.

Bayer Leverkusen mot Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain från Frankrike avancerade till kvartsfinalerna efter att ha besegrat Bayer Leverkusen från Tyskland med ett ackumulerat slutresultat på 6–1. Paris Saint-Germain vann bägge matcherna; 4–0 på bortaplan och 2–1 på hemmaplan. Matcherna sågs av totalt 75 008 åskådare.

Milan mot Atlético Madrid
Atlético Madrid från Spanien avancerade till kvartsfinalerna efter att ha besegrat Milan från Italien med ett ackumulerat slutresultat på 5–1. Atlético Madrid vann bägge matcherna; 1–0 på bortaplan och 4–1 på hemmaplan. Matcherna sågs av totalt 115 076 åskådare.

Arsenal mot Bayern München
Bayern München från Tyskland avancerade till kvartsfinalerna efter att ha besegrat Arsenal från England med ett ackumulerat slutresultat på 3–1. Bayern München vann första mötet på bortaplan med slutsiffrorna 2–0. Det andra mötet mellan lagen slutade oavgjort, 1–1. Matcherna sågs av totalt 127 911 åskådare.

Zenit Sankt Petersburg mot Borussia Dortmund
Borussia Dortmund från Tyskland avancerade till kvartsfinalerna efter att ha besegrat Zenit Sankt Petersburg från Ryssland med ett ackumulerat slutresultat på 5–4. Borussia Dortmund vann första mötet på bortaplan med slutsiffrorna 4–2. Zenit Sankt Petersburg vann det andra mötet på bortaplan med slutsiffrorna 2–1. Matcherna sågs av totalt 80 928 åskådare.

Olympiakos mot Manchester United
Manchester United från England avancerade till kvartsfinalerna efter att ha besegrat Olympiakos från Grekland med ett ackumulerat slutresultat på 3–2. Olympiakos vann första mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 2–0. Manchester United vann det andra mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 3–0. Matcherna sågs av totalt 104 477 åskådare.

Galatasaray mot Chelsea
Chelsea från England avancerade till kvartsfinalerna efter att ha besegrat Galatasaray från Turkiet med ett ackumulerat slutresultat på 3–1. Det första mötet mellan lagen slutade oavgjort, 1–1. Chelsea vann det andra mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 2–0. Matcherna sågs av totalt 87 232 åskådare.

Schalke 04 mot Real Madrid
Real Madrid från Spanien avancerade till kvartsfinalerna efter att ha besegrat Schalke 04 från Tyskland med ett ackumulerat slutresultat på 9–2. Real Madrid vann bägge matcherna; 6–1 på bortaplan och 3–1 på hemmaplan. Matcherna sågs av totalt 119 590 åskådare.

Kvartsfinaler

Barcelona mot Atlético Madrid
Barcelona och Atlético Madrid har tidigare aldrig spelat mot varandra i Uefa Champions League.

Barcelona kvalificerade sig till kvartsfinalerna senast under säsongen 2012–13 då man gick vidare till semifinalerna efter vinst på antal gjorda bortamål mot Paris Saint-Germain från Frankrike. Atlético Madrid kvalificerade sig till kvartsfinalerna senast under säsongen 1996–97, då man förlorade mötet på hemmaplan mot Ajax från Nederländerna.

Atlético Madrid avancerade till semifinalerna efter att ha besegrat Barcelona med ett ackumulerat slutresultat på 2–1. Den första matchen spelades på Camp Nou och slutade oavgjort, 1–1. Atlético Madrid vann det andra mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 1–0. Matcherna sågs av totalt 133 533 åskådare.

Real Madrid mot Borussia Dortmund
Real Madrid och Borussia Dortmund möttes senast under föregående säsongens (2012–13) semifinaler, då Borussia Dortmund kvalificerade sig till finalen efter ett ackumulerat slutresultat på 4–3.

Real Madrid avancerade till semifinalerna efter att ha besegrat Borussia Dortmund med ett ackumulerat slutresultat på 3–2. Real Madrid vann första mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 3–0. Borussia Dortmund vann det andra mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 2–0. Matcherna sågs av totalt 135 918 åskådare.

Paris Saint-Germain mot Chelsea
Paris Saint-Germain och Chelsea har tidigare spelat mot varandra vid två tillfällen i Uefa Champions League, bägge matcherna under gruppspelet säsongen 2004–05, då Chelsea vann matchen på bortaplan. Detta var José Mourinhos första säsongen som tränare för Londonklubben, och efter en tränarsejour i Internazionale Milano och Real Madrid var han återigen tränare för Chelsea då laget mötte Parisklubben.

Paris Saint-Germain kvalificerade sig till kvartsfinalerna senast under säsongen 2012–13 då man förlorade på antal gjorda bortamål mot Barcelona från Spanien. Chelsea kvalificerade sig till kvartsfinalerna senast under säsongen 2011–12 då man gick vidare till semifinalerna efter vinst mot Benfica från Portugal.

Chelsea avancerade till semifinalerna efter att ha besegrat Paris Saint-Germain med ett ackumulerat slutresultat på 3–3, som med bortamålsregeln slutligen räknades om till 4–3. Paris Saint-Germain vann första mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 3–1. Chelsea vann det andra mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 2–0. Matcherna sågs av totalt 83 597 åskådare.

Manchester United mot Bayern München
Manchester United och Bayern München har spelat mot varandra vid nio tillfällen i Uefa Champions League.

Bayern München avancerade till semifinalerna efter att ha besegrat Manchester United med ett ackumulerat slutresultat på 4–2. Den första matchen spelades på Old Trafford och slutade oavgjort, 1–1. Bayern München vann det andra mötet på hemmaplan med slutsiffrorna 3–1. Matcherna sågs av totalt 142 499 åskådare.

Semifinaler

Atlético Madrid mot Chelsea
Atlético Madrid från Spanien avancerade till finalen efter att ha besegrat Chelsea från England med ett ackumulerat slutresultat på 3–1. Den första matchen spelades på Estadio Vicente Calderón och slutade mållöst. Atlético Madrid vann det andra mötet på bortaplan med slutsiffrorna 3–1. Matcherna sågs av totalt 90 478 åskådare.

Real Madrid mot Bayern München
Real Madrid från Spanien avancerade till finalen efter att ha besegrat Bayern München från Tyskland med ett ackumulerat slutresultat på 5–0. Real Madrid vann bägge matcherna; 1–0 på hemmaplan och 4–0 på bortaplan. Matcherna sågs av totalt 147 283 åskådare.

Efter att ha förlorat tre semifinalsmöten i rad, lyckades Madridlaget att kvalificera sig till finalen av Uefa Champions League. Detta skedde senast säsongen 2001–02, då laget vann mästerskapen efter att ha besegrat Bayer 04 Leverkusen från Tyskland.

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2013/2014